Села:
 Ониськове — Миколаївська область, Кривоозерський район
 Ониськове — Одеська область, Лиманський район